Кубок Албанії з футболу 2001–2002 — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вдруге поспіль здобув клуб Тирана.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/24 серпня 2001

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 серпня 2001

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня/8 вересня 2001

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня/1 лютого 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня/2 лютого 2002

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/15 лютого 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 лютого 2002

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/10 квітня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/10 квітня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на rsssf  

2001—2002
Албанія
Албанія
2001 в албанському спорті
2002 в албанському спорті